Als Schankwirt bezeichnet man:
den Wirt einer Schankwirtschaft oder Schänke
den Wirt einer getränkebetonten Speisewirtschaft
historisch den Inhaber bzw. Nutzer eines Schankrechts
den Inhaber einer Schankerlaubnis